Zakir Hussain (1897-1969), ancien président de l'Inde.
 Zakir Hussain (1951-), percussionniste indien (joueur de tablâ).
 Zakir Hussain (1934-2019), joueur pakistanais de hockey sur gazon.